AHT peut faire référence à :
  ;
 Apple Hardware Test, un test matériel des ordinateurs Macintosh.